Чемпионат Польши 1973 — 30-е первенство, которое проходило с 4 по 24 февраля в Гдыне.

Таблица

Ссылки 
 XXX Szachowe Mistrzostwa Polski Gdynia 1973
 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1973 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам